Liga A – campionato albanese di pallacanestro
 Liga A – massima serie del campionato belga di pallavolo femminile
 Liga A – massima serie del campionato belga di pallavolo maschile